Gary Hall puede referirse a:

 Gary Hall Sr., (n. 1948) nadador olímpico de EE. UU., y participante en las olimpíadas de México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976.
 Gary Hall Jr., (n. 1974) nadador olímpico de EE. UU., hijo del anterior, y participante en las olimpíadas de Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004.